NUK bezeichnet:

 einen Markennamen für Baby- und Kleinkindprodukte, siehe NUK (Marke)
 einen Clown, siehe NUK (Clown)
 Narodna in univerzitetna knjižnica, die slowenische Staats- und Laibacher Universitätsbibliothek

NuK bezeichnet:
 eine deutsche Pseudo-Doku von Sat.1, siehe Niedrig und Kuhnt – Kommissare ermitteln

Siehe auch: Nuck

Abkürzung